Дюжев — русская фамилия.

Известные носители 
 Дюжев, Борис Иванович (1928—1998) — советский скульптор, Заслуженный художник РСФСР (1968).
 
 Дюжев, Михаил Константинович (1918—1973) — Герой Советского Союза.
 Дюжев, Юрий Иванович (1937—2021) — литературовед, заслуженный работник культуры Российской Федерации (1998).

 Дюжева, Марина Михайловна (род. 1955) — актриса.